Blef – działanie w grach karcianych
 Blef – rodzaj gry karcianej
 Blef – rodzaj gry w kości
 Blef – serial telewizyjny ABC